Seznam představitelů Japonska může znamenat:
Seznam japonských císařů
Seznam premiérů Japonska